Томас Суинфорд () или Томас де Суинфорд () — имя.

 Представители английского рода Суинфордов сэр Томас (I) Суинфорд (умер 3 ноября 1361) — английский рыцарь и землевладелец, вассал Джона Гонта, герцога Ланкастера. Владел поместьями Колби и Кетлторп в Линкольншире. Начиная с 1340-х и до 1356 года занимал различные должности в Бедфордшире, Бакингемшире и Ратленде.
 сэр Томас (II) Суинфорд (4 февраля 1367 — 2 апреля 1432) — английский рыцарь и землевладелец, шериф Линкольншира в 1401—1402 годах, сын Хью де Суинфорда и Екатерины Роэ (Суинфорд), пасынок Джона Гонта, герцога Ланкастера.
 Томас (III) де Суинфорд (около 1406 — 8 января 1440), владелец Колби и Кетлторпа с 1432 года, сын Томаса (II).
 Томас (IV) де Суинфорд (1435 — 3 мая 1498), владелец Колби и Кетлторпа в 1440—1468 и 1483—1498 годах, сын Томаса (III).

 Спортсмены  (9 мая 1839 — 23 января 1915) — английский офицер и крикетист.